Elena Liashenko, née le  à Kiev, en Union soviétique, est une patineuse artistique ukrainienne. Elle est vice-championne d'Europe en 2004.

Biographie

Carrière sportive 
Liashenko commence sa carrière en 1994. Elle est trois fois médaillée aux Championnats d'Europe de patinage artistique, une fois d'argent en 2004 et deux fois de bronze, en 1995 et 2005. Elle participe de plus à quatre reprises aux Jeux olympiques (1994, 1998, 2002 et 2006) sans accrocher le podium.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Kiev
Patineuse artistique ukrainienne
Naissance en août 1976
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006